Николай Васильевич Панко́в (, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы V, VI и VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по контролю и Регламенту. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе VII созыва.

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Биография 
Родился 5 января 1965 года. С 1985 по 1987 год служил в ракетных войсках Советской Армии. В 1985 году окончил Марксовский техникум сельского хозяйства.

В 1992 году получил высшее образование по специальности «Механизация сельского хозяйства» окончив Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина. В 1995 году — Поволжскую академию государственной службы В 2010 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1992 года работал в управлении делами администрации города Саратова, специалистом — консультантом управляющего, позже стал заместителем начальника административно-хозяйственной службы, начальником отдела делопроизводства. В 1994 года перешел на работу в Саратовскую Областную Думу, где до 1996 года работал консультантом секретариата председателя областной Думы, заведующим секретариатом заместителя председателя Думы. С 1996 по 1999 года — заведующий секретариатом первого заместителя главы администрации Саратовской области. С 1999 по 2001 годы работал в различных бизнес-структурах. 

С 2001 по 2003 год работал помощником депутата Государственной Думы РФ Володина В. В. С 2003 по 2005 год — государственный гражданский служащим Российской Федерации, руководитель Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы Володина В. В. В 2005 году назначен проректором Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова по внешним и экономическим вопросам, в октябре 2005 года был избран депутатом Саратовской областной Думы третьего созыва. С 2005 года — руководитель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» по Приволжскому федеральному округу.

В декабре 2007 года выдвигался от партии «Единая Россия» в Госдуму VII созыва, по итогам распределения мандатов избран депутатом Государственной Думы РФ V созыва. В декабре 2011 года повторно избран депутатом Госдумы VI созыва. В сентябре 2016 года вновь выдвигался в Госдуму от партии «Единая Россия», избран депутатом Государственной думы по одномандатному избирательному округу № 164.

С октября 2017 года ведёт авторский Telegram-канал «Пара слов».

В марте 2019 года возглавил Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия». Считает, что саратовские единороссы подняли рейтинг партии выше общероссийского .

Законотворческая деятельность 
С 2007 по 2022 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы V, VI, VII и VIII созывов, выступил соавтором 150 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Примечания 

Выпускники Саратовского государственного аграрного университета
Выпускники Российской академии государственной службы
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены «Единой России»
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине